Une enfilade est une série de choses ou d'évènements se suivant en file, les uns derrière ou après les autres. On parle d'enfilade pour :

 Une enfilade de phrases ;
 Une enfilade d'objets ;
 Des pièces en enfilade ou d'enfilade, c'est-à-dire une suite de pièces s'ouvrant l'une sur l'autre, où toutes les ouvertures sont positionnées sur un même axe ; lorsqu'elles communiquent entre elles, sans couloir, leurs portes placées sur le même axe sont dites portes d'enfilade. Dans les chateaux, palais et hôtels particuliers, l'enfilade des appartements de parade avaient notamment pour fonction la mise en scène de la représentation sociale, canalisant les visiteurs vers des lieux précis où la commodité était sacrifiée aux règles de l'étiquette et de la hiérarchie sociale. L'effet d'enfilade (perspective destinée à donner au visiteur un effet de profondeur et de grandeur) pouvait être renforcé par des éléments d'architectonique, des tableaux, le couple miroir de cheminée et miroir de console  ; ainsi, l'enfilade le long de la façade, qui met en relation les pièces nobles, est destinée à montrer au visiteur la richesse du propriétaire qui est proportionnelle à la longueur de cette perspective.
 Feu d'enfilade, également connu sous le nom de . Tirer sur des cibles en fil, dans le sens de la longueur, ce qui augmente énormément la chance de les toucher.

Il existe aussi :

 Enfilade (fil) est un terme informatique :
 Enfilade est un meuble.
 Enfilade est une manœuvre tactique du jeu d'échecs.

Notes et références